Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, een woordenboek
 Pentium 4, soms afgekort tot PIV (Romeinse cijfers)
 Particle Image Velocimetry